Legia steht für:

 Legia Warschau, polnischer Sportverein
 Legia-Felt, ein polnisches Radsportteam des Sportvereins Legia Warschau
 Titularbistum Legia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Legia (Automarke), ehemalige belgische Automarke
 die Stadt Lüttich, eine lateinische Bezeichnung für diese
 (1261) Legia, ein Asteroid des Hauptgürtels